Six navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Mobile, d'après la ville ou la baie de Mobile :
l', un vapeur capturé aux Confédérés durant la guerre de Sécession ;
l', le SS Republic capturé aux Confédérés ;
l', le paquebot Cleveland utilisé comme transport de troupes durant la Première Guerre mondiale ;
l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un cargo amphibie de classe Charleston en service de 1969 à 1994 ;
l', un croiseur de classe Ticonderoga en service depuis 1987.

Mobile